Taschenturm steht für

 Taschenturm (Ingolstadt), ein Turm der Stadtmauer in Ingolstadt
 Taschenturm (München), ein Turm der zweiten Stadtmauer in München